Der Renault Captur ist ein Mini-SUV des französischen Automobilherstellers Renault. Er löste den zwischen 2004 und 2012 angebotenen Van Renault Modus ab.

Die erste Generation des Captur wurde auf dem Genfer Auto-Salon 2013 vorgestellt. Im Sommer 2019 wurde der Nachfolger Renault Captur II präsentiert. Mittels Badge-Engineering wird dieser auch von Mitsubishi als ASX angeboten.

Die Baureihen im Überblick

Zulassungszahlen 
Seit dem Marktstart 2013 bis einschließlich Dezember 2022 sind in der Bundesrepublik 187.666 Renault Captur neu zugelassen worden. 2017 löste das SUV in Deutschland den Clio IV als am häufigsten zugelassenes Renault-Fahrzeug mit 23.700 Einheiten ab.

Zulassungszahlen in Deutschland

Weblinks 

 Der Renault Captur auf der Website von Renault

Einzelnachweise 

Pkw-Modell
Captur
Sport Utility Vehicle
Kombilimousine